De Hongaarse voetbalclub Vasas SC Boedapest speelt sinds 1956 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Vasas SC Boedapest

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1956
|Mitropacup
|1/4
|
|ÚDA Praag
|4-2||2-0 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|FK Partizan
|6-2||0-1 (U)|| 6-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|SK Rapid Wien
|4-4 <small>BW 9-2 (T)||3-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1957
|Mitropacup
|1/4
|
|First Vienna FC
|4-2||3-0 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|Rode Ster Belgrado
|6-3||3-1 (T)|| 3-2 (U)
|-
|
|
|F
|
|Vojvodina Novi Sad
|5-2||4-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1957/58
|Europacup I
|Q
|
|CDNA Sofia
|7-3||1-2 (U)|| 6-1 (T)
| rowspan="4"|12.0
|-
|
|
|1/8
|
|BSC Young Boys
|3-2||1-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|AFC Ajax
|6-2||2-2 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Real Madrid CF
|2-4||0-4 (U)|| 2-0 (T)
|-
|1960
|Mitropacup
|Groep
|
|First Vienna
|6-3||3-2 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1961/62
|Europacup I
|Q
|
|Real Madrid CF
|1-5||0-2 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1962
|Mitropacup
|Groep 4
|
|ACF Fiorentina
|3-1||0-0 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="5"|0.0
|-
|
|
|Groep 4
|
|Vojvodina Novi Sad
|6-1||3-0 || 3-1
|-
|
|
|Groep 4 (1e)
|
|Spartak Trnava
|7-2||5-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Atalanta Bergamo
|3-2||0-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|Bologna FC 1909
|6-3||5-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1962/63
|Europacup I
|Q
|
|Fredrikstad FK
|11-1||4-1 (U)|| 7-0 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|Feyenoord
|3-3 <small>BW Antwerpen 0-1 ||1-1 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1963
|Mitropacup
|1/4
|
|Baník Ostrava
|6-1||1-1 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|AC Torino
|6-3||5-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|F
|
|MTK Boedapest
|2-3||1-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1964
|Mitropacup
|1/4
|
|Linzer ASK
|4-2||3-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|Slovan Bratislava
|1-3||1-1 (U)|| 0-2 (T)
|-
|1965
|Mitropacup
|Q
|
|FK Sarajevo
|4-1||2-1 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|Sparta Praag
|5-4||5-4 || <small> < Wenen
|-
|
|
|F
|
|ACF Fiorentina
|1-0|| 1-0 || <small> < Wenen
|-
|1966
|Mitropacup
|1/2
|
|ACF Fiorentina
|0-1||0-1 (U)||
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|3e/4e
|
|Wiener Sport-Club
|4-3||4-3 ||<small> < Pisa
|-
|1966/67
|Europacup I
|1R
|
|Sporting Lissabon
|7-0||5-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|Internazionale
|1-4||1-2 (U)|| 0-2 (T)
|-
|1967/88
|Europacup I
|1R
|
|Dundalk FC
|9-1||1-0 (U)|| 8-1 (T)
| rowspan="3"|10.0
|-
|
|
|1/8
|
|Valur Reykjavík
|11-1||6-0 (T)|| 5-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|SL Benfica
|0-3||0-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1969
|Mitropacup
|1/8
|
|Sturm Graz
|6-4||4-3 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|Rode Ster Belgrado
|5-3||2-1 (T)|| 3-2 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Internacional Slovnaft Bratislava
|2-3||2-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1970
|Mitropacup
|1/8
|
|FK Vardar Skopje
|4-3||1-1 (T)|| 3-2 (U)
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|SK Admira Wien
|7-1||4-0 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Slavia Praag
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|F
|
|Internacional Slovnaft Bratislava
|5-3||1-2 (U)|| 4-1 (T)
|-
|1971
|Mitropacup
|1/8
|
|Austria Salzburg
|3-4||3-1 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1971/72
|UEFA Cup
|1R
|
|Shelbourne FC
|2-1||1-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|2R
|
|St. Johnstone FC
|1-2||0-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1973/74
|Europacup II
|1R
|
|Sunderland AFC
|0-3||0-2 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1975/76
|UEFA Cup
|1R
|
|SK VÖEST Linz
|4-2||0-2 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="3"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Sporting Lissabon
|4-3||3-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|FC Barcelona
|1-4||1-3 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1977
|Mitropacup
|Groep
|
|Vojvodina Novi Sad
|5-4||3-2 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|Groep
|
|ACF Fiorentina
|2-2||1-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|Groep (2e)
|
|Sparta Praag
|2-2||0-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|1977/78
|Europacup I
|1R
|
|Borussia Mönchengladbach
|1-4||0-3 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1980/81
|UEFA Cup
|1R
|
|Boavista FC
|1-2||0-2 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1981/82
|Europacup II
|1R
|
|Enosis Neon Paralimni
|8-1||0-1 (U)|| 8-0 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1/8
|
|Standard Luik
|1-4||0-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1983
|Mitropacup
|Groep
|
|ZVL Žilina
|3-3||2-0 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|Groep
|
|FK Galenika Zemun
|4-3||1-2 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|Groep (1e)
|
|Hellas Verona
|3-1||1-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|1984
|Mitropacup
|Groep
|
|SC Eisenstadt
|2-4||1-2 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|Groep
|
|FK Pristina
|3-5||1-1 (T)||2-4 (U)
|-
|
|
|Groep (4e)
|
|Union Teplice
|4-4||2-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|1986/87
|Europacup II
|1R
|
|Velez Mostar
|4-5||2-2 (T)|| 2-3 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1987
|Mitropacup
|1/2
|
|Bohemians Praag
|1-3||1-3 ||<small> < Porto Sant'Elpidio
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|3e/4e
|
|Spartak Subotica
|2-0||2-0 ||<small> < Porto Sant'Elpidio
|-
|1996
|Intertoto Cup
|Groep 10
|
|Lierse SK
|2-0||2-0 (T)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|Groep 10
|
|Gaziantepspor
|2-3||2-3 (U)||
|-
|
|
|Groep 10
|
|JK Trans Narva
|4-1||4-1 (T)||
|-
|
|
|Groep 10 (2e)
|
|FC Groningen
|1-1||1-1 (U)||
|-
|1997
|Intertoto Cup
|Groep 7
|
|Östers IF
|4-1||4-1 (U)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|Groep 7
|
|Universitate Riga
|3-0||3-0 (T)||
|-
|
|
|Groep 7
|
|Istanbulspor
|0-2||0-2 (U)||
|-
|
|
|Groep 7 (2e)
|
|Werder Bremen
|2-0||2-0 (T)||
|-
|1999
|Intertoto Cup
|1R
|
|Union Luxemburg
|7-1||3-1 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|2R
|
|Neuchâtel Xamax
|3-0||2-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|3R
|
|Polonia Warschau
|1-4||0-2 (U)|| 1-2 (T)
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|Q
|
|FK Ventspils
|4-3||1-2 (U)|| 3-1 nv (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1R
|
|AEK Athene
|2-4||2-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2005
|Intertoto Cup
|1R
|
|ZTS Dubnica
|0-2||0-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2017/18
|Europa League || 1Q ||  || Beitar Jeruzalem ||3-7|| 3-4 (U)|| 0-3 (T) || 0.0
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 49.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Hongarije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Vasas SC Boedapest
Vasas SC Boedapest